«Disclosure» puede referirse a:

Literatura 
 Disclosure (Acoso) (1994), novela de Michael Crichton.

Cine y televisión 
 Disclosure (Acoso/Acoso sexual) (1994), película de Barry Levinson.
 Disclosure (Revelación) (2003), episodio (T06E17) de Stargate SG-1.
 Disclosure: Ser trans en Hollywood

Música 
 Disclosure, banda británica de garage house.
 Disclosure, álbum de 2012 de la banda holandesa The Gathering.
 Disclosure in Red, álbum de 1998 de la banda noruega de black metal Trail of Tears.